Schlesinger heter flera personer, bland andra:

 Arthur M. Schlesinger (1917–2007), amerikansk historiker
 Frank Schlesinger (1871–1943), amerikansk astronom
 Georg Schlesinger (1874–1949), amerikansk professor i maskinteknik
 James R. Schlesinger (född 1929), amerikansk försvars- och energiminister
 John Schlesinger (1926–2003), brittisk regissör
 
 
 
 Wilhelm Heinrich Schlesinger (1814–1893), tysk-fransk målare

Jiddisch-efternamn